Соревнования среди женщин в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года прошли 14 и 15 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Мерибель, Франция. Старт квалификации был запланирован на 17:30 по местному времени (UTC+1) 14 февраля, а старт в основных соревнованиях на 12:00 местного времени 15 февраля. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Всего в стартовом листе значилось 41 спортсменка из 18 государств.

На чемпионате мира параллельные соревнования проходили во второй раз в истории. Первой чемпионкой мира в данной дисциплине была Марта Бассино, на этот раз она выбыла на стадии 1/8 финала.

Призёры

Результаты

Квалификация

Соревнования на выбывание

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Протокол квалификации
 [ Финишный протокол]

Параллельный гигантский слалом